Józef Czachorowski – polski szlachcic
 Stanisław Zbigniew Czachorowski – polski trichopterolog
 Stanisław Swen Czachorowski – polski poeta, prozaik i aktor
 Adam Czachorowski (poprawnie: Adam Czahrowski) – polski poeta